Донецк может означать:

Населённые пункты

Казахстан 
Донецк — до 2020 г. название села Таксай в Теректинском районе Западно-Казахстанской области.

Россия 
 Донецк — город в Ростовской области.

Украина 
 Донецк — город, административный центр Донецкой области.
 Донецк — в 1784—1817 годах название города Славяносербск, административного центра Славяносербского района Луганской области.

Другое 
 «Донецк» — международный аэропорт в Донецке, разрушен в результате вооружённого конфликта на востоке Украины.
 «Донецк» — железнодорожная станция (вокзал) в городе Донецк (Донецкая область).
 «Донецк» — баскетбольный клуб.

См. также 
 Северодонецк (значения)
 Донец
Усть-Донецкий